Алексе́й Андре́евич Ку́нченко (род. 2 мая 1984, Благовещенка) — российский боец смешанного стиля, выступает среди профессионалов начиная с 2013 года. На любительском уровне является серебряным призёром чемпионата России по ММА, чемпионом России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по АРБ и по тайскому боксу. Выступал в организациях UFC и M-1 Global, владел титулом чемпиона M-1 в полусреднем весе.

Биография 
Алексей Кунченко родился 2 мая 1984 года. Увлёкся единоборствами ещё в детстве, пробовал себя во многих дисциплинах, в том числе в дзюдо, самбо и кикбоксинге. Впоследствии получил звания мастера спорта по армейскому рукопашному бою, став чемпионом страны в этой дисциплине, и мастера спорта по тайскому боксу.

В 2013 году дебютировал в смешанных единоборствах, на любительском уровне одержал победу в зачёте чемпионата Уральского федерального округа, после чего принял участие в чемпионате России в Челябинске, где сумел дойти до финала полусреднего веса — в решающем поединке техническим нокаутом в первом раунде уступил представителю Москвы Камалу Магомедову.

Тогда же в 2013 году Кунченко начал участвовать в профессиональных боях ММА, в дебютном поединке на турнире «Северный десант» в Ханты-Мансийске удушением сзади победил Гасана Мамедова. В 2014 году одержал победу в шести боях, в частности выступил на турнирах таких известных бойцовских организаций как M-1 Global, Fight Nights, Лига S-70. В 2015 году подписал эксклюзивный контракт с M-1 и выиграл ещё несколько поединков, в том числе нокаутировал опытного американца Рона Кеслара, ветерана Strikeforce и Bellator. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права оспорить титул чемпиона M-1 Challenge в полусредней весовой категории, который на тот момент принадлежал Мураду Абдулаеву. Поединок между ними состоялся в апреле 2016 года — Кунченко победил Абдулаева нокаутом в четвёртом раунде и стал таким образом новым чемпионом организации.

Выиграл один рейтинговый бой у бразильца Эдуарду Рамона — соперник впервые выступал в организации и вышел на коротком уведомлении, поэтому бой был нетитульным. Затем состоялся матч-реванш с Мурадом Абдулаевым, в котором Кунченко вновь выглядел лучше и победил на сей раз раздельным решением судей. В марте 2017 года защищал титул в бою против Максима Грабовича — их поединок так же продлился все пять раундов, и все судьи отдали победу действующему чемпиону.

Состоит в оренбургском клубе «Боец», выступал за команду New Stream MMA Team, регулярно тренировался под руководством Александра Шлеменко в омском клубе «Шторм».

В ноябре 2018 года Алексей Кунченко переехал в Екатеринбург, чтобы выступать за команду «Архангел Михаил»

Ultimate Fighting Championship 
15 сентября 2018 года Кунченко дебютировал в UFC. В СК «Олимпийский» в Москве Алексей единогласным решением победил бразильца Тиагу Алвиса.

2 декабря встретился с Юcин Оками и одержал победу единогласным решением. 13 раз японец пытался перевести Алексея в партер, и 13 раз у него не получалось это сделать.

В августе 2019 года потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением бразильцу Гилберту Бёрнсу.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|20-2
|| Элизеу Залески дус Сантус
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-1
|| Гилберт Бёрнс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Shevchenko vs. Carmouche 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монтевидео, Уругвай
|
|-
|Победа
|align=center|20-0
|| Юсин Оками
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|19-0
|| Тиагу Алвис
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hunt vs. Oleinik
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-0
|| Александр Бутенко
|Техническим нокаутом (удары руками и коленями)
|M-1 Challenge 90
|
|align=center|3
|align=center|4:04
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-0
|| Сергей Романов
|KO (удары руками)
|M-1 Challenge 84
|
|align=center|1
|align=center|2:35
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-0
|| Максим Грабович
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 75
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-0
| Мурад Абдулаев
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 72
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-0
|| Эдуарду Рамон
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 70
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сыктывкар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Мурад Абдулаев
|TKO (удары руками)
|M-1 Challenge 65
|
|align=center|4
|align=center|3:12
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
|| Карлос Алешандре Перейра
|TKO (удары руками)
|Золото скифов 2015
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|| Алешандри Рамос
|TKO (удары руками)
|M-1 Challenge 62
|
|align=center|1
|align=center|4:32
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|| Рон Кеслар
|KO (удар рукой)
|Лига S-70: Платформа VI
|
|align=center|3
|align=center|1:35
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|| Дез Паркер
|KO (удары руками)
|M-1 Challenge 57
|
|align=center|1
|align=center|2:55
|Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|| Григорий Кичигин
|TKO (удары руками)
|M-1 Challenge 54 / ACB 12
|
|align=center|1
|align=center|2:33
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|| Ронни Александер Ландаэта Утрера
|Единогласное решение
|Золото скифов 2014
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|| Адиль Боранбаев
|TKO (удары руками)
|Лига S-70: Платформа V
|
|align=center|2
|align=center|4:46
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|| Фелипе Сальвадор Нсуэ Айиугоно
|TKO (удары руками)
|Fight Nights: Битва под Москвой 16
|
|align=center|2
|align=center|4:05
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|| Анатолий Сафронов
|TKO (отказ от продолжения)
|M-1 Challenge 47
|
|align=center|3
|align=center|2:00
|Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|| Геннадий Ковалёв
|TKO (удары руками)
|FEFoMP International Tournament of Pankration
|
|align=center|2
|align=center|4:13
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|| Яни Ридасмаа
|TKO (остановлен секундантом)
|Tyumen Fight Night
|
|align=center|2
|align=center|0:00
|Тюмень, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|| Гасан Мамедов
|Сдача (удушение сзади)
|Северный десант
|
|align=center|2
|align=center|3:43
|Ханты-Мансийск, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Мастера спорта России
Чемпионы M-1